Марко Пинотти (род. 1975) — итальянский велогонщик
 Роберта Пинотти (род. 1961) — итальянская женщина-политик
  (род. 1944) — итальянский журналист, писатель, уфолог